El término Yuracaré puede referirse a:
A los yuracaré una etnia indígena de Bolivia; o
Al Idioma yuracaré hablado por la etnia yuracaré.